Die Eerste Divisie 1972/73 war die 17. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 13. August 1972 und endete am 20. Mai 1973.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten an insgesamt 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Der zweite Aufsteiger wurde in einer Play-off-Runde zwischen den vier Staffelsieger ermittelt.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 21 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger RKSV Volendam und Vitesse Arnheim aus der Eredivisie. Blauw Wit Amsterdam hatte mit DWS Amsterdam aus der Eredivisie zu FC Amsterdam fusioniert. Dordrechtsche FC wurde umbenannt in FC Dordrecht.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die vier Staffelsieger ermittelten den zweiten Aufsteiger. Die Spiele fanden zwischen dem 27. Mai und 17. Juni 1973 statt.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1972/73